

Bibbia
 Elisabetta – moglie di Aronne
 Elisabetta – madre di Giovanni Battista

Geografia
 Isola di Elisabetta – isola russa nell'Oceano Artico

Manga
 Elisabetta - La regina che sposò la patria – manga biografico di Riyoko Ikeda

Onomastica
 Elisabetta – nome proprio di persona italiano femminile

Persone
 Elisabetta di Carinzia – regina consorte di Sicilia 
 Elisabetta I d'Inghilterra – regnante inglese dal 1558 al 1603
 Elisabetta II del Regno Unito – regnante inglese dal 1952 al 2022
 Elisabetta di Baviera – imperatrice d'Austria-Ungheria
 Elisabetta del Belgio – regina consorte del Belgio
 Elisabetta di Russia – imperatrice di Russia dal 1741 al 1762

Pagine correlate 
Regina Elisabetta
Santa Elisabetta